Katepensaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodes diplodocoïdes ayant vécu au cours du Crétacé supérieur en Argentine, où il a été découvert dans la province de Chubut, en Patagonie centrale. Une seule espèce est rattachée au genre, Katepensaurus goicoecheai.

Systématique 
Le genre Katepensaurus et l'espèce Katepensaurus goicoecheai ont été décrits en 2013 par , , , ,  et .

Étymologie 
Le nom générique Katepensaurus  est composé du mot de la langue tehuelche « katepenk », « trou », qui fait référence au trou (fenestra) observé dans les apophyses transverses des vertèbres dorsales, associé au grec ancien « saûros » qui signifie « lézard ».

Le nom spécifique goicoecheai rend hommage à Alejandro Goicoechea, le propriétaire du site où le fossile a été découvert.

Découverte 
Un seul squelette axial très partiel a été découvert et constitue l'|holotype du genre, référencé UNPSJB-PV 1007. Il s'agit de vertèbres trouvées associées, cervicales, dorsales et caudales.

Il a été découvert dans la formation géologique de Bajo Barreal datée du Cénomanien ou du Turonien, il y a environ  (millions d'années).

Classification 
Katepensaurus est classé dans la famille des rebbachisauridés et, plus précisément au sein de la sous-famille des rebbachisaurinés dont il est le genre le plus basal.

Cladogrammes 
Le cladogramme ci-dessous, de Fanti et son équipe, établi en 2015 après leur révision du genre Tataouinea, montre la position des Rebbachisaurinae et du genre Katepensaurus au sein du clade des Khebbashia lui inclus dans les Rebbachisauridae :

Publication originale

Voir aussi

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Sauropoda
 Rebbachisauridae

Notes et références 

Diplodocoidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2013